Список лучших альбомов США 2008 года (Billboard Year End Charts) — итоговый список наиболее популярных альбомов журнала Billboard по данным продаж за 2008 год.

История 
По итогам продаж в 2008 году лучшим альбомом стал «As I Am» — третий студийный и четвёртый по счёту альбом американской R&B и соул-исполнительницы Алиши Киз, выпущенный в ноябре 2007 года. На втором месте оказался альбом американского певца Джошуа Гробана, которого относят к таким жанрам, как поп и классический кроссовер.

См. также 
 Список альбомов № 1 в США в 2008 году (Billboard)
 Лучшие синглы США 2008 года по версии Billboard
 Список кантри-хитов №1 2008 года (Billboard)
 Список рок-хитов №1 2008 года (Billboard)
 Список рок-хитов №1 2008 года (Великобритания)
 Список синглов №1 в США в 2008 году (Billboard)
 Список R&B синглов №1 в США в 2008 году
 Список хитов №1 в Европе в 2008 году

Примечания

Ссылки 
 Top 200 лучших альбомов по годам (Архив журнала Billboard)

Чарты Billboard 2008 года
Списки лучших альбомов в США по годам (Billboard)